Alekszandr Szaidgerejevics Galimov (oroszul: Александр Саидгереевич Галимов; Jaroszlavl, 1985. május 2. – Moszkva, 2011. szeptember 12.) orosz profi jégkorongozó, a Lokomotyiv Jaroszlavl egykori (KHL) centere.
Saját nevelésű játékos, karrierje alatt kizárólag ennél a csapatnál játszott. Konzisztens megbízható teljesítményt nyújtott, a csapat egyik húzóembere volt. A 2011-es jaroszlavli légi katasztrófa áldozata. A szerencsétlenség után Moszkvában műtötték meg, de az életét nem sikerült megmenteni.

Statisztikák

Források 
Alekszandr Galimpv a Lokomotyiv Jaroszlavl honlapján (oroszul)
 http://eliteprospects.com/player.php?player=21044

1985-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Légi balesetben elhunyt személyek